Topônimos

 Stroud (Oklahoma)

 Stroud - localidade na Gloucestershire, Inglaterra
 Stroud (distrito) - distrito na Gloucestershire, Inglaterra
 Estação de Stroud Wallgate
 Stroud (Hampshire) - localidade na Hampshire, Inglaterra
 Stroud (Surrey) - localidade na Surrey, Inglaterra

Desambiguação